Evropsko prvenstvo v futsalu (uradno angleško UEFA Futsal Championship) je glavno tekmovanje moških nogometnih futsal reprezentanc, ki ga prireja UEFA.

Prvenstva in zmagovalci

Države po številu naslovov prvaka
7 naslovov
 – 1996, 2001, 2005, 2007, 2010, 2012, 2016

2 naslova 
 – 2003, 2014

1 naslov
 – 1999

Podrobne uvrstitve reprezentanc

Večna lestvica

Vir:FutsalPlanet

Število medalj

Viri

Zunanje povezave
Uradna stran na UEFA

Evropska prvenstva
Futsal